

Storia 
 Antoniazzi – famiglia nobiliare originaria di Monale (AT)

Politica 
 Renzo Antoniazzi (1930-2005) – politico e sindacalista italiano

Religione 
 Ilario Antoniazzi (1948) – arcivescovo cattolico italiano
 Margherita Antoniazzi (1502-1565) – religiosa italiana, venerabile della Chiesa cattolica

Astronomia 
 42593 Antoniazzi – asteroide della fascia principale
 Antonio Maria Antoniazzi (1872-1925) – astronomo italiano

Musica 
 Gaetano Antoniazzi (1825-1897) – liutaio italiano
 Riccardo Antoniazzi (1853-1912) – liutaio italiano
 Romeo Antoniazzi (1862-1925) – liutaio italiano

Sport 
 Bruno Antoniazzi (1956) – calciatore italiano